Соревнования по метанию молота у женщин на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине проходили 18 августа (квалификация) и 20 августа (финал) на Пекинском национальном стадионе.

25 ноября 2016 года через 8 лет после завершения соревнований решением МОК из-за положительной допинг-пробы белорусская спортсменка Оксана Менькова была лишена золотой олимпийской медали. В 2017 году была также дисквалифицирована белоруска Дарья Пчельник, занявшая четвёртое место. В результате перераспределения наград золото должно перейти к кубинке Ипси Морено, серебро — к китаянке Чжан Вэньсю, а бронза — к француженке Мануэле Монтебрен.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (69,50 м) в квалификационный период с 1 января 2007 года по 23 июля 2008 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (67,00 м) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

По итогам соревнований Оксана Менькова установила новый олимпийский рекорд, который был затем аннулирован.

Соревнования 
Для попадания в финал спортсменам необходимо в квалификации показать результат не хуже 71,50 м. В финал попадают минимум 12 атлетов. Если количество выполнивших квалификацию больше, то в финал попадают все спортсмены, выполнившие квалификацию. В том случае, если количество выполнивших квалификацию меньше 12-ти, то спортсмены отбираются в финал по лучшему результату.
Результаты указаны в метрах. Также использованы следующие сокращения:

Квалификация

Финал

Примечания 

Метание молота на Олимпийских играх